A 24 112-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Heves vármegyében, a Mátra legmagasabb hegyei között.

A 2408-as útból ágazik ki, annak 23+500-as kilométerszelvénye közelében, Mátraszentimre délkeleti szélén. Nyugat-északnyugat felé indul, majd pár száz méter után északabbnak kanyarodik. A települési neve Deák Ferenc utca, mindaddig, amíg el nem éri a település központját. Onnan éles kanyarvétellel kelet-délkeleti irányba fordul és a Rákóczi Ferenc utca nevet veszi fel. Az utca keleti vége közelében található turistaháznál, az ott lévő buszfordulóval ér véget. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 1,116 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 30.

Jegyzetek 

24112
Mátra